

Lokalizacje

Niemcy 
 Kälberberg – dzielnica gminy Buttenheim w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Kälberberg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen